Gondō ist der Familienname folgender Personen:

 Gondō Seikyō (1868–1937), japanischer Denker und Schriftsteller
 Yūsuke Gondō (* 1982), japanischer Fußballspieler